У́лица Модого́ева (бур. Модогоевэй гудамжа) — улица в Советском районе города Улан-Удэ. Прежние названия — Лесная, Голдобинская, Трудовая.

Улица переименована в честь первого секретаря Бурятского обкома КПСС Андрея Модогоева.

География улицы 
Улица идёт от улицы Смолина под небольшим подъёмом вверх до улицы Борсоева. Пересекается с улицей Крупской. В настоящее время на ней стоят современные дома 2, 4, 6, 1, 3, 5.

История улицы 
В дореволюционное время улица называлась Лесная, Голдобинская (по фамилии купца И. Ф. Голдобина, который жил на этой улице). В советское время улицу переименовали в Трудовую. В 90-ые годы улице дали имя Модогоева Андрея Урупхеевича, первого секретаря Бурятского обкома КПСС в 1962—1984 гг.

На улице преобладали частные дома. По чётной стороне шли частные дома № 2, 4, 6, 8 и двухэтажный многоквартирный дом № 10. В настоящее время все их снесли и построили на их месте многоэтажные дома под номерами № 2, 4 и 6. На нечётной стороне находились корпуса больницы № 1 и 5-этажный дом.

См. также 
 Улицы Улан-Удэ
 Архитектура Улан-Удэ

Модогоева